ENCG peut faire référence à : 
 École nationale de commerce et de gestion, un réseau d'établissements d'enseignement supérieur public marocain.
 École nationale de comptabilité et gestion, un centre de formation comptable à distance.

Voir aussi

Références